Miejscowości w USA:
 Pink Hill – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir
Gminy w USA:
 Pink Hill (ang. Pink Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir